Luitz ist der Familienname von:

 Josef Luitz (* 1934), österreichischer Cellist
 Stefan Luitz (* 1992), deutscher Skirennläufer